Ігор Борисович Манн (; ) — російський маркетолог, письменник і бізнесмен. Один з найвідоміших і найавторитетніших експертів з маркетингу в Росії і в країнах колишнього СРСР.
Один з засновників відомого видавництва бізнес-літератури Манн, Іванов і Фербер. Автор книг з маркетингу і бізнесу. Регулярно проводить семінари, тренінги, майстер-класи і дає приватні консультації.

Біографія 
Народився 26 березня 1965 року в Одесі.

В 1989 році закінчив Державний Університет Управління (State University of Management) в Москві.

З 1989 до 1992 викладав менеджмент в тому ж ВНЗ.

Після цього працював маркетологом і директором з маркетингу в багатьох закордонних і російських компаніях.

В 2005 році разом з партнерами заснував видавництво бізнес-літератури Манн, Іванов і Фербер.

Бібліографія

Примітки 
 Офіційна вебсторінка 
 Сторінка автора на сайті видавництва Манн, Іванов і Фербер 

Маркетологи